Il doppio del torneo di tennis Challenger of Santa Clarita 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Harel Levy e Sam Warburg che hanno battuto in finale Cecil Mamiit e Eric Taino 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Rajeev Ram /  Bobby Reynolds (primo turno)
 Chris Drake /  Nicolas Tourte (primo turno)

 Harel Levy /  Sam Warburg (Campioni)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 

Challenger of Santa Clarita 2007